Geografie
 Grindelwald, plaats in Zwitserland
 Grindelwald (Tasmanië), plaats in Australië

Muziek
 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (album), soundtrack van door David Yates geregisseerde film

Personen en personages
 Gellert Grindelwald, tovenaar in de boekenserie over Harry Potter
 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, film naar een van J.K. Rowlings boeken